Doubravka může znamenat:

jména lidí
 Doubravka (jméno) – ženské jméno
 Doubravka Přemyslovna († 977) – česká princezna, polská kněžna

fiktivní postavy
 psycholožka Doubravka – postava v českém filmu Léto s kovbojem, hraná Danielou Kolářovou

lidská sídla
 Doubravka (Bělá nad Radbuzou) – část města Bělá nad Radbuzou v 
 Doubravka (Chrášťany) – část obce Chrášťany v okrese 
České Budějovice
 Doubravka (Plzeň) – část městského obvodu Plzeň 4 statutárního města Plzeň v okrese Plzeň-město
 Doubravka – zaniklá vesnice a tvrz v okrese Beroun označovaná jako Pustý zámek
 Doubravka (Tvarožná Lhota) – osada u Tvarožné Lhoty

vodní toky
 Doubravka (povodí Jevišovky) – pravostranná zdrojnice Ctidružického potoka v okrese Znojmo
 Doubravka (přítok Hostačovky) – pravostranný přítok Hostačovky v okresech Havlíčkův Brod, Chrudim a Kutná Hora
 Doubravka (přítok Píšťského potoka) – pravostranný přítok Píšťského potoka v okrese Opava
 Doubravka (přítok Rohelnice) – levostranný přítok potoka Rohelnice v okrese Šumperk
 Doubravka – jiný název pro řeku Doubravu

jiná místopisná jména
 Doubravka (Podčeskoleská pahorkatina) (493,9 m) – vrchol v Tachovské brázdě, východně od Stráže v okrese Tachov
 Doubravka (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Teplice
 Doubravka – jiný název pro hrad Doubravská hora v okrese Teplice
 Doubravka – jiný název pro vrch nazývaný též Doubravská hora v Českém středohoří

další významy
 Doubravka (kapela) – dechová kapela
 Doubravka XIV. – rozhledna v Praze na Černém Mostě

Související články 
 Dúbravka
 Doubrava
 Dubrovka

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno